Overfield est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
, suprémaciste canadien
 (né en 1932), joueur anglais de football
 (1874-1959), joueur américain de football américain

Toponyme

, communauté de la Virginie-Occidentale
, township du Wyoming

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme